Сезон 2004/05 — 95-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 94-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в 24-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии, а также в шестой раз выиграл Суперкубок Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА

Квалификация и первый раунд 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Групповой этап. Группа C 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Плей-офф 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2004/05
Fanclub Austria 80 — 2004/2005
Чемпионат Австрии 2004/05 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2004/05 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 2004 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 2004/05 на сайте AustriaSoccer.at

2004/2005
Аустрия Вена